Ondříček (weibliche Form Ondříčková) ist der Familienname folgender Personen: 
 David Ondříček (* 1969), tschechischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Emanuel Ondříček (1880–1958), tschechischer Geiger, Musikpädagoge und Komponist
 František Ondříček (1857–1922), tschechischer Geiger und Komponist
 Ignác Ondříček (1807–1871), tschechischer Geiger und Kapellmeister
 Jan Ondříček (1832–1900), tschechischer Kapellmeister, Geiger und Musikpädagoge
 Marie Ondříčková (1870–1957), tschechische Geigerin, Pianistin und Musikpädagogin
 Miroslav Ondříček (1934–2015), tschechischer Kameramann
 Stanislav Ondříček (1885–1953), tschechischer Geiger und Musikpädagoge